Colonia Doctor Gustavo Baz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Doctor Gustavo Baz, Villa Victoria, Delstaten Mexiko, 
 Colonia Doctor Gustavo Baz, Ocuilan, Delstaten Mexiko, 

Robotskapade Mexikoförgreningar